El término Club de Deportes Temuco puede referirse a alguno de las siguientes clubes:

 Club de Deportes Temuco, Club producto de la fusión de Green Cross y Corporación Club de Deportes Temuco;

 Corporación Club de Deportes Temuco, Club de Deportes Temuco antes de fusionarse.